SMS Tiger bedeutet:

 SMS Tiger (1860), ein Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Tiger (1887), ein Torpedokreuzer der k.u.k. Kriegsmarine, später Yacht Lacroma
 SMS Tiger (1899), ein Kanonenboot der Kaiserlichen Marine